

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Wilcza Jama – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Wilcza Jama – kolonia wsi Stary Szor w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Wilcza Jama – osada leśna w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Wilcza Jama – część wsi Kostomłoty Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Miedziana Góra

Inne 
 Wilcza Jama – jaskinia w Górach Kaczawskich
 Masyw Wilczej Jamy – masyw górski na Pogórzu Przemyskim (614 m n.p.m.)